Homeboy (englisch umgangssprachlich: Kumpel oder Freund) bezeichnet:

 Homeboy, Begriff aus dem Hip-Hop-Jargon
 Homeboy Industries, US-amerikanisches Selbsthilfe-Projekt ehemaliger Gangmitglieder
 Homeboy (Film), Film von Michael Seresin aus dem Jahr 1988
 Homeboy – Original Score Performed by Eric Clapton, Soundtrack-Album zum Film von Michael Seresin von Eric Clapton